White Pine – CDP del Michigan (Stati Uniti)
White Pine – comune del Tennessee (Stati Uniti) 
Contea di White Pine – Contea del Nevada